Акапонета има више значења:
 Општина Акапонета (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Акапонета (Акапонета, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику